BT steht als Abkürzung für:

 Bautechniker, staatlich geprüfte Bautechniker
 Bearbeitertag, Maßeinheit für Arbeitsleistung
 Besonderer Teil, z. B. im Strafgesetzbuch (Deutschland)
 Bacillus thuringiensis, insbesondere im Kontext von transgenem bt-Mais und bt-Baumwolle
 Bottom Time, die Grundzeit (Tauchen)
 Brandenburger Theater, Theater der Stadt Brandenburg an der Havel
 Bundestag, Parlament und gesetzgebendes Organ der Bundesrepublik Deutschland

International:

 Bhutan, unabhängiges Königreich, Binnenstaat in Südasien nach ISO 3166-1
 die postcode area Belfast / Nordirland (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Unternehmen:

 Air Baltic (Eigenschreibweise airBaltic), staatliche lettische Fluggesellschaft, Sitz in Riga nach dem IATA-Code
 Badisches Tagblatt, Tageszeitung in Mittelbaden
 Bayerischer Flugdienst, ehemalige deutsche Fluggesellschaft nach ihrem ICAO-Code
 Bodensee-Toggenburg-Bahn, ehemalige, in die Schweizerische Südostbahn integrierte Eisenbahngesellschaft
 Bombardier Transportation GmbH, Sitz Berlin, Hersteller von Schienenfahrzeugen, zum kanadischen Bombardier-Konzern gehörend
 BT (Zeitung), dänische Boulevardzeitung
 BT Berlin Transport, Verkehrsbetrieb
 BT Group, britisches Telekommunikationsunternehmen

Informationstechnologie:

 BitTorrent, Filesharing-Protokoll
 Bluetooth, inoffizielle Abkürzung, Industriestandard für die Funk-Vernetzung von Geräten über kurze Distanz

Wissenschaft:

 Bibliotheca Teubneriana, Reihe wissenschaftlicher Editionen der Autoren der klassischen Antike

Produkte:

 BT 5-25, Schweizer Trolleybustyp
 BT-Serie Bistrochodny Tank, russisch für „Schneller Panzer“

Musiker:

 Brian Transeau, US-amerikanischer Produzent elektronischer Musik

BT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Bhutan: Taxis
 Bulgarien: Oblast Weliko Tarnowo
 Deutschland: kreisfreie Stadt Bayreuth und Landkreis Bayreuth
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Provinz Barletta-Andria-Trani
 Mazedonien: Bitola
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Rumänien: Kreis Botoșani
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Indien
 Serbien: Bačka Topola
 Slowakei: Bratislava (3. Vergabe)
 Ukraine: Oblast Cherson
 Weißrussland: Polizei in der Wizebskaja Woblasz

B&T steht als Abkürzung für:

 B&T, vormals Brügger & Thomet, ein Schweizer Waffenhersteller

Bt steht als Abkürzung für:

 Bacillus thuringiensis, wird als Namenszusatz für, von diesem Mikroorganismus hergestellte, Toxine (Bt-Toxine) sowie Pflanzen, die durch Genveränderung diese Toxine selbst herstellen können, verwendet
 Baht, Währung in Thailand
 Eisenbahn-Steuerwagen zweiter Klasse, siehe Bauartbezeichnungen der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen
 Baronet, britischer Adelsrang

.bt steht für:

 .bt, die Top-Level-Domain von Bhutan

Siehe auch:

BT